Cette page présente la liste des églises dénommées du vocable « Saint-Aignan ».



Aquitaine 
 Lot-et-Garonne :
 Église Saint-Aignan, Saint-Sylvestre-sur-Lot

 Pyrénées-Atlantiques
 Église Saint-Aignan, Boueilh-Boueilho-Lasque
 Église Saint-Aignan, Ramous

Auvergne 
 Allier :
 Église Saint-Aignan, Bègues
 Église Saint-Aignan, Pouzy-Mésangy
Cantal
Église Saint-Aignan, Ladinhac

Bourgogne 
 Côte-d'Or :
 Église Saint-Aignan, Meilly-sur-Rouvres

 Nièvre :
 Église Saint-Aignan, Cosne-Cours-sur-Loire
 Église Saint-Aignan, Saint-Agnan

 Yonne :
 Église Saint-Aignan, Moulins-en-Tonnerrois
 Église Saint-Aignan, Poilly-sur-Serein

Centre-Val de Loire 
 Cher :
 Église Saint-Aignan, Brinay
 Église Saint-Aignan, Ivoy-le-Pré
 Église Saint-Aignan, Jars
 Église Saint-Aignan, Veaugues

 Eure-et-Loir :
 Église Saint-Aignan, Chartres
 Église Saint-Aignan, Gilles
 Église Saint-Aignan, Goussainville

 Indre :
 Église Saint-Aignan, Briantes
 Église Saint-Aignan, Saint-Aigny

 Indre-et-Loire :
 Église Saint-Aignan, Épeigné-les-Bois

 Loiret :
 Église Saint-Aignan, Baule
 Église Saint-Aignan, Bonny-sur-Loire
 Église Saint-Aignan, Chemault
 Église Saint-Aignan, Lorcy
 Église Saint-Aignan, Mérinville
 Église Saint-Aignan, Outarville
 Église Saint-Aignan, Saint-Aignan-le-Jaillard
 Église Saint-Aignan, Sandillon
 			
 Loir-et-Cher :
 Église Saint-Aignan, Billy
 Église Saint-Aignan, Courmemin
 Église Saint-Aignan, Maray
 Église Saint-Aignan, Millançay
 Église Saint-Aignan, Saint-Laurent-Nouan

Champagne-Ardenne 
 Ardennes :
 Église Saint-Aignan, Saint-Aignan

 Haute-Marne :
 Église Saint-Aignan, Chaumont
 Église Saint-Aignan, Poissons

Franche-Comté 
 Jura :
 Église Saint-Aignan, Ruffey-sur-Seille

Île-de-France 
 Essonne :
 Église Saint-Aignan, Chalou-Moulineux
 Val-d'Oise :
 Église Saint-Aignan, Arthies
 Yvelines
 église Saint-Aignan, Arnouville-lès-Mantes

Limousin 
 Creuse :
 Église Saint-Aignan, Saint-Agnant-de-Versillat

 Haute-Vienne :
 Église Saint-Aignan, Ladignac-le-Long

Lorraine 
 Moselle :
 Église Saint-Agnan, Ogy-Montoy-Flanville

Midi-Pyrénées 
 Lot :
 Église Saint-Aignan, Bélaye

 Tarn-et-Garonne
 Église Saint-Aignan, Ginals

Basse-Normandie 
 Orne :
 Église Saint-Aignan, Sept-Forges
 Église Saint-Aignan, Trévières

Haute-Normandie 
 Eure
 Église Saint-Aignan, La Houssaye
 Église Saint-Aignan, Martot

 Seine-Maritime :
 Église Saint-Aignan, Mont-Saint-Aignan
 Église Saint-Aignan, Saint-Aignan-sur-Ry

Pays de la Loire 
 Maine-et-Loire :
 Église Saint-Aignan, Angers

Picardie 
  Aisne
 Église Saint-Agnan, Saint-Agnan
 Oise :
 Église Saint-Aignan, Senlis
 Somme :
 Église Saint-Aignan, Grivesnes

Poitou-Charentes 
 Charente :
 Église Saint-Aignant-de-Torsac, Torsac

Voir aussi 

 Dans le Loiret : collégiale Saint-Aignan, Orléans
 Dans le Loir-et-Cher : collégiale Saint-Aignan, Saint-Aignan

~
Aignan